EIST :
Enseignement intégré de science et technologie
Intel SpeedStep, technologie de processeurs Intel